В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Кенді Рейнолдс і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Вірджинія Рузічі 7-5, 6-1.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чемпіонки)
 Кріс Еверт /  Вірджинія Рузічі (фінал)
 Регіна Маршикова /  Вірджинія Вейд (півфінал)
 Іванна Мадруга-Оссес /  Адріана Вільягран-Ремі (2-ге коло)

 Даянн Балестрат /  Пем Вайткросс (1-ше коло)
 Відсутня
 Розалін Нідеффер /  Таня Гартфорд (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)